Asksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Asksjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (3,4 ha)
Asksjön (Hajoms socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (20,4 ha)

Se även
Askesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn